Edward Mikołajczyk (brydżysta)
 Edward Mikołajczyk (dziennikarz)